Torulopsiella är ett släkte av svampar. Torulopsiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Torulopsiella